Zimmet bezeichnet:
Zimt, ein Gewürz aus der Rinde des Zimtbaums

Zimmet ist der Familienname folgender Personen:
Karl Zimmet (1895–1969), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus